Кадария — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Кадария, Домника Ерастовна (1914—?) — колхозница, чаевод, звеньевая колхоза имени Берия Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Кадария, Минадора Партеньевна (род. 1931) — колхозница, чаевод, звеньевая колхоза имени Берия Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Кадария, Партен Михайлович (1902—?) — колхозник-чаевод, бригадир колхоза имени Берия Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда
 Кадария, Ражден Константинович (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда. См. также 
 Кадариты — приверженцы одного из исламских мировоззренческих учений о свободе человека.
 Кадар